Маурицијус се први пут појавио на Олимпијским играма 1984. године и од тада Маурицијус је учествовао на свим наредним Летњим олимпијским играма.

На Зимске олимпијске игре Маурицијус никада није слао своје представнике. Представници Маурицијуса закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу су освојили једну олимпијску медаљу, и то бронзану у боксу 2008. године.

Национални олимпијски комитет Маурицијуса (-{Comité National Mauritanien}-) је основан 1971. а признат од стране МОКа 1972. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 

Маурицијус на олимпијским играма